Боровков, Николай:

 Боровков, Николай Александрович (1834—1905) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Боровков, Николай Юрьевич (псевдоним Н. Шувалов; род. 1939) — советский режиссёр театра кукол, драматург, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотой софит» (2002)., член Союза писателей Санкт-Петербурга (с 2017).

 Примечания